est une expression anglaise signifiant « rester simple ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Van Morrison sorti le  ;
 , album de Keb' Mo' sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;

Voir aussi